Чезаре Бизео (, 18 мая, 1843, Рим — 23 января, 1909, Рим) — итальянский художник и иллюстратор XIX века.

Жизнеописание 
Чезаре Бизео родился в городе Рим. Его отец, Джованни Баттиста Бизе, был преподавателем в художественной школе, он же стал первым учителем рисования для сына. Чезаре готовился стать художником-декоратором и овладел технологией создания фресок.

В 1870 году он получил приглашение от паши Исмаила, губернатора в Египте, на труд по декорированию собственной резиденции в городе Александрия и театра в городе Каир. Пребывание в городах арабского Египта переориентировали Чезаре Бизео на тематику ориентализма. В 1875 году он вместе с художником Стефано Усси и писателем Эдмондо де Амичиса посетил Марокко в составе первого итальянского посольства.

Книгу впечатлений от путешествия в Марокко, которую создал Эдмондо де Амичиса, издали в городе Милан в 1877 году. Иллюстрации к книге создал Чезаре Бизео. В это время он обратился к созданию гравюр с арабской тематикой.

С 1877 года Чезаре Бизео давал собственные произведения на выставки в города Неаполь, Рим, Турин.

Избранные произведения (перечень) 

 «Арабская танцовщица», 1876 г.
 «Гаремные фаворитки в саду», недатированный
 «Караван бедуинов у большого сфинкса»
 «Арабский рыночек»
 «Под стенами Каира»
 «Молодая марокканка»
 «Бедуин с верблюдом»
 «Молитва пять раз в день»
 «Вход в мечеть в Каире»
 «Погребение калифов у цитадели. Каир»
 Серия акварелей «Воспоминания о Каире»
 «В пустыне»
 «Внутренний дворик. Марокко»
 «Аудиенция первого дипломата Италии в Марокко»

Избранные произведения (галерея)

См. также 
 Ориентализм (искусство)
 Фреска
 Стефано Усси
 Бытовой жанр

Примечания

Источники 
 А. Де Ангелис. Рим конца XIX века глазами Чезаре Бизео // Стренне католиков. — Т. 15. — 1954. — С. 193—195.
 http://www.treccani.it/enciclopedia/cesare-biseo_(Dizionario-Biografico) // (энциклопедия Треккани, биография)

Ссылки 

Художники в общественном достоянии
Художники Италии XIX века
Википедия:Статьи с источниками из Викиданных